Siebenbergen ist eine deutsche geographische Bezeichnung:
 Blumeninsel im Stadtpark Karlsaue der Stadt Kassel, Hessen, Deutschland
 Siebenbergen, bis 1938 Przytullen, Ort im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Przytuły (Olecko), Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Siebenberg, Sieben Berge